

Адаховщина — село, Берестейська область, Барановицький район, Ковпеницька сільська рада.
 Адаховщина — село, Берестейська область, Ляховицький район, Новоселковська сільська рада.